German Open 2007 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2007 (9-Ball)
 German Open 2007 (Badminton)
 German Open 2007, Tennis (Herren), siehe Masters Series Hamburg 2007
 Qatar Telecom German Open 2007, Tennis (Damen)